AIDS-Memorial ist der Name folgender Gedenkstätten:

 AIDS-Memorial (Frankfurt am Main)
 AIDS-Memorial (München)
 AIDS-Memorial (Wien)
 AIDS Memorial Grove in San Francisco